Lernaeenicus är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Le Sueur 1824. Lernaeenicus ingår i familjen Pennellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Hoppkräftor
Lernaeenicus